Gyergyai Krisztina (1976 –) stílustanácsadó, közgazdász, sminkmester, szakkozmetikus, a Magyar Stílustanácsadók Szövetségének alapítója.

Magyarország első stílustanácsadói közé tartozik. A főiskola és a szakkozmetikus iskola elvégzése után sminkmesteri képzéseket végzett és színanalízist tanult.

2000-ben az internet kezdetén már egy online női magazinban adott szépségtanácsokat hölgyeknek. Később stílusbloggerként és kreatív bloggerként vált ismertté, minden országos televízióban rendszeresen szerepelt.

2018-ban Keszthelyre költözött, így Budapest mellett évek óta Keszthelyen is dolgozik. Saját stúdiójában a stílustanácsadás mellett personal shopping és stílustanácsadó képzés is elérhető.

2021-ben megalapította a Magyar Stílustanácsadók Szövetségét, amelyhez ma már országosan 90 szakember csatlakozott.

Jegyzetek